Torvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Torvsjön, sjö i Varbergs kommun, 
Torvsjön, Halland, sjö i Halmstads kommun,  (43,4 ha)
Torvsjön, Östergötland, sjö i Motala kommun, 
Torvsjön, Närke, sjö i Hallsbergs kommun,  (5,5 ha)
Torvsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (4,16 km²)
Torvsjö, by i Åselse kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn